

Botanique
En botanique, plusieurs plantes portent ce nom vernaculaire :
Actaea spicata
Morelle noire (Solanum nigrum)